Aleksandr Belov (basketballer) (1951-1978), Sovjet-Russisch basketbalspeler
 Aleksandr Belov (nationalist) (1976), Russisch ultra-nationalist, voormalige leider van de Beweging tegen illegale immigratie